Французский республиканский (революционный) календарь был введён во Франции в ходе Великой французской революции декретом Национального конвента от 5 октября 1793 года, отменён Наполеоном с 1 января 1806 года. Календарь был разработан специальной комиссией под руководством Жильбера Ромма и знаменовал разрыв с традициями, дехристианизацию и «естественную религию», ассоциируемую с природой.

Республиканский календарь был восстановлен во время Парижской коммуны и действовал с 18 марта по 28 мая 1871 года. После этого вновь был введён григорианский календарь.

Структура 
Первый год революции, 1792, был объявлен началом эры. Эра «от рождества Христова» и начало года с 1 января упразднялись. Отсчёт лет начинался с 22 сентября 1792 года, первого дня республики, бывшего в тот год также днём осеннего равноденствия. Последующие годы начинались в полночь того дня, на который приходился момент осеннего равноденствия (по среднему парижскому времени). Год делился на 12 месяцев по 30 дней. Оставшиеся 5 (6 в високосные годы) дней года назывались Санкюлотидами (в честь санкюлотов; изначально дополнительными, ) и были праздничными с последнего дня фрюктидора до первого дня вандемьера. Вместо недели была введена декада; этот шаг следовал общей тенденции революционеров к переходу на десятичные единицы (тогда же была введена метрическая система мер и деление прямого угла на 100 град вместо 90 градусов). Общий выходной день не определялся. Месяц состоял, таким образом, из трёх декад. Все периоды времени получили простые порядковые наименования (первый месяц, второй месяц и т. д.; первый день декады, второй день декады и т. д.; первый дополнительный день, второй дополнительный день и т. д.).

Позднее, по предложению поэта и депутата Конвента Фабра д’Эглантина, были введены новые названия месяцев и дней:
 Названия месяцев были сконструированы из французских, латинских и греческих корней (например, «фрюктидор» — «дарящий плоды», от  «плод» и  «дар», «прериаль» — «месяц лугов», от  «луг»).
 Дням декады, по образцу французских названий дней недели — lundi, mardi… — были даны «номерные» названия, от primidi до décadi; décadi считался выходным днём, аналогично воскресенью, это также способствовало дехристианизации (воскресенья и, в частности, Пасха, Вознесение, Троица обычно попадали на рабочие дни).
 Названия 360 дней (кроме санкюлотид) носили имена явлений природы, растений, животных, например,  «корова»,  «ревень»,  «морковь». Функционально названия дней были аналогичны прежним именам святых в святцах; в частности, родителям иногда рекомендовалось называть детей, родившихся в эти дни, Ваш (Коровой), Каротт (Морковью) и т. п., хотя реально этим рекомендациям следовали редко, и вообще индивидуальные названия дней, в отличие от названий месяцев и дней декады (см. ниже), фактически не употреблялись.
 Праздничные Санкюлотиды, изначально названные последовательно (напр. четвёртый санкюлотид), получили специальные названия.

Система високосов 
Цикл високосных годов был назван «олимпиада» () в память четырёхлетнего цикла Олимпийских игр древности. Последний (високосный) год цикла в честь четырёх лет Революции во Франции, приведшей к свержению монархии, получил специальное наименование «Франсиада» (). Особый дополнительный, високосный, день цикла после обычных дополнительных дней, Санкюлотид, назывался «День Революции».

Первоначально, по декрету, начало года определялось так, чтобы на долготе Парижа первый день первого месяца (1-го вандемьера) приходился на осеннее равноденствие, таким образом, была бы достигнута весьма высокая точность календаря. Определять практически начало года поручалось Парижской обсерватории. Так, високосными были 3-й, 7-й и 11-й годы Республики. Были опубликованы таблицы предстоящих Дней Революции (по 8 за 33 года), которые соответствовали циклу Омара Хайяма (в современности этот цикл принят в Иране и Афганистане).

Названия элементов республиканского календаря

Месяцы 
 Осень
 вандемьер () (22 сентября — 21 октября) — месяц сбора винограда
 брюмер () (22 октября — 20 ноября) — месяц туманов
 фример () (21 ноября — 20 декабря) — месяц заморозков
 Зима
 нивоз () (21 декабря — 19 января) — месяц снега
 плювиоз () (20 января — 18 февраля) — месяц дождя
 вантоз () (19 февраля — 20 марта) — месяц ветра
 Весна
 жерминаль () (21 марта — 19 апреля) — месяц прорастания
 флореаль () (20 апреля — 19 мая) — месяц цветения
 прериаль () (20 мая — 18 июня) — месяц лугов
 Лето
 мессидор () (19 июня — 18 июля) — месяц жатвы
 термидор () (19 июля — 17 августа) — месяц жары
 фрюктидор () (18 августа — 16 сентября) — месяц плодов

Месяцы также соотносились со знаками зодиака.

Дни декады 
 примиди () — 1-й день декады
 дуоди () — 2-й день декады
 триди () — 3-й день декады
 квартиди () — 4-й день декады
 квинтиди () — 5-й день декады
 секстиди () — 6-й день декады
 септиди () — 7-й день декады
 октиди () — 8-й день декады
 нониди () — 9-й день декады
 декади () — 10-й день декады

Гражданам предлагалось самим определить, сколько и какие из этих дней будут для них выходными. Но для госслужащих устанавливался лишь один выходной день — декади.

Санкюлотиды 
 День Доблести/Добродетели () — 17 сентября
 День Таланта () — 18 сентября
 День Труда () — 19 сентября
 День Мнений () — 20 сентября
 День Наград () — 21 сентября
 День Революции () (в високосные годы канун дня равноденствия)

Дни года 
Подобно тому, как в римско-католическом календаре многие дни были посвящены святым, каждый день республиканского календаря был связан с животным (дни, оканчивающиеся на 5), орудием труда (на 0), растением или минералом (остальные дни).

Осень

Зима

Весна

Лето

Соответствие между республиканским и григорианским календарями

Новые единицы времени 

Наряду с десятичными мерами длины, объёма и веса, были также введены десятичные единицы времени. Каждый день делился на 10 часов, час на 100 минут, а минута на 100 секунд. 10 дней составляли декаду.

См. также

Примечания

Литература

Ссылки 

 Преобразование онлайн григорианских дат в республиканские и обратно
 Преобразование республиканских дат в григорианские

 
Появились в 1793 году